Crasnoe se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova
 Crasnoe - oraș în Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Crasnoe sat din cadrul orașului Grigoriopol din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.